Конвергенция, в отсъствието на по-специфичен контекст, означава приближаване към определена стойност или към определена точка, общ възглед, мнение към фиксирано или равновесно състояние.

Може да се отнася за:

 конвергенция в математиката, наричана още сходимост;
 конвергенция в биологията е появата на подобни черти в организми, между които няма близко родство и които се развиват в отделни и понякога различаващи се екосистеми;
 конвергенция в лингвистиката е появата на структурни сходства между езици;
 конвергенция в политологията е политическа теория от XX век, според която СССР все повече клони към запада, а западът все повече клони към социализъм;
 конвергенция в телекомуникациите е обединението на няколко, по-рано отделни услуги в една;
 конвергенция в икономиката е хипотезата, че доходът на глава от населението в по-бедните икономики расте по-бързо, отколкото в по-богатите икономики.